Но́вая Дере́вня — топоним:

Белоруссия 
 Новая Деревня — посёлок в Лоевском районе Гомельской области.
 Новая Деревня — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Новая Деревня — село в Хромтауском районе Актюбинской области, упразднено в 1990-е годы.
 Новая Деревня — село в Железинском районе Павлодарской области, упразднено в 2000-е годы.

Россия 
Архангельская область
 Новая Деревня — деревня в Ленском районе.
Башкортостан
 Новая Деревня — деревня в Белебеевском районе.
 Новая Деревня — деревня в Фёдоровском районе.
Белгородская область
 Новая Деревня — село в Белгородском районе.
 Новая Деревня — хутор в Корочанском районе.
 Новая Деревня — хутор в Старооскольском городском округе.
Брянская область
 Новая Деревня — посёлок в Карачевском районе.
 Новая Деревня — посёлок в Севском районе.
Бурятия
 Новая Деревня — село в Кабанском районе.
Владимирская область
 Новая Деревня — деревня в Суздальском районе.

Вологодская область
 Новая Деревня — деревня в Бабаевском районе.
 Новая Деревня — деревня в Великоустюгском районе.
 Новая Деревня — деревня в Верховажском районе.
 Новая Деревня — деревня в Вытегорском районе.
 Новая Деревня — деревня в Череповецком районе.
Ивановская область
 Новая Деревня — деревня в Заволжском районе.
Иркутская область
 Новая Деревня — деревня в Тулунском районе.
Калининградская область
 Новая Деревня — посёлок в Полесском районе.
Калужская область
 Новая Деревня — деревня в Ульяновском районе, упразднена в 2020 г.
 Новая Деревня — деревня в Ферзиковском районе, Бебелевский сельсовет.,
 Новая Деревня — деревня в Ферзиковском районе, сельское поселение Село Кольцово.
Костромская область
 Новая Деревня — деревня в Нейском районе.
Курганская область
 Новая Деревня — деревня в Притобольном районе.
Ленинградская область
 Новая Деревня — посёлок в Приозерском районе.
Липецкая область
 Новая Деревня — деревня в Липецком районе.
Московская область
 Новая Деревня — деревня в Зарайском районе.
 Новая Деревня — микрорайон города Пушкино.
Нижегородская область
 Новая Деревня — деревня в Выксунском районе.
 Новая Деревня — деревня в Кстовском районе.
Новгородская область
 Новая Деревня — деревня в Марёвском районе.
 Новая Деревня — деревня в Новгородском районе.
 Новая Деревня — деревня в Парфинском районе.
 Новая Деревня — деревня в Старорусском районе.
 Новая Деревня — деревня в Чудовском районе.
Омская область
 Новая Деревня — деревня в Кормиловском районе.
 Новая Деревня — деревня в Усть-Ишимском районе.

Орловская область
 Новая Деревня — посёлок в Болховском районе.
 Новая Деревня — деревня в Орловском районе.
 Новая Деревня — деревня в Свердловском районе.
Пензенская область
 Новая Деревня — деревня в Белинском районе, упразднена в 2006 г.
Пермский край
 Новая Деревня — деревня в Кунгурском районе.
Псковская область
 Новая Деревня — деревня в Дедовичском районе.
 Новая Деревня — деревня в Струго-Красненском районе.
 Новая Деревня — деревня в Усвятском районе.
Ростовская область
 Новая Деревня — хутор в Егорлыкском районе.
 Новая Деревня — хутор в Миллеровском районе.
 Новая Деревня — бывший хутор в Целинском районе, в 2003 году включен в состав станицы Сладкая Балка.
Рязанская область
 Новая Деревня — деревня в Касимовском районе.
 Новая Деревня — деревня в Михайловском районе.
 Новая Деревня — деревня в Пителинском районе.
 Новая Деревня — посёлок в Путятинском районе.
 Новая Деревня — деревня в Шиловском районе.

Самарская область
 Новая Деревня — деревня в Красноармейском районе.
Сахалинская область
 Новая Деревня — село в составе города Южно-Сахалинск.
Свердловская область
 Новая Деревня — деревня в Талицком городском округе.

Смоленская область
 Новая Деревня — деревня в Смоленском районе.
Ставропольский край
 Новая Деревня — село в Кочубеевском районе.
 Новая Деревня — хутор в Курском районе.
Тамбовская область
 Новая Деревня — деревня в Гавриловском районе, упразднена в 2011 г.
 Новая Деревня — деревня в Никифоровском районе.
 Новая Деревня — посёлок в Ржаксинском районе.
 Новая Деревня — посёлок в Токарёвском районе.
 Новая Деревня — деревня в Умётском районе.
Татарстан
 Новая Деревня — деревня в Елабужском районе.
 Новая Деревня — деревня в Заинском районе.
Тверская область
 Новая Деревня — деревня в Бежецком районе.
Тульская область
 Новая Деревня — деревня в Заокском районе.
 Новая Деревня — деревня в Новомосковском районе.
 Новая Деревня — деревня в Ясногорском районе, упразднена в 1965 году.
Тюменская область
 Новая Деревня — деревня в Юргинском районе.
Ульяновская область
 Новая Деревня — село в Барышском районе.
Чувашия
 Новая Деревня — деревня в Козловском районе.
 Новая Деревня — деревня в Цивильском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новая Деревня — село в Первомайском районе.

Прочее 
 Новая Деревня — станция Октябрьской железной дороги.
 Новая Деревня — исторический район Санкт-Петербурга.
 Новая Деревня — исторический район Пушкина.
 Новая Деревня — урочище в Мечетлинском районе Башкортостана.
 Новая Деревня — проект по развитию сельских территорий в Ульяновской области.
 «Новая деревня (издательство)» — издательство Народного комиссариата земледелия РСФСР (1918—1921).

См. также 
 Горушка Новая Деревня